Герб муниципального образования сельское поселение «Побе́да» Ржевского района Тверской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Герб утверждён решением Совета депутатов сельского поселения «Победа» № 67 от 30 мая 2011 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 6912.

Описание герба 
 «В червлёном поле серебряная звезда о пяти лучах, составленных из более тонких лучей без числа».

Герб сельского поселения Победа, в соответствии с Законом Тверской области от 28 ноября 1996 года № 45 «О гербе и флаге Тверской области» (статья 7), может воспроизводиться в двух равно допустимых версиях:
 — без вольной части;
 — с вольной частью — четырёхугольником, примыкающим изнутри к верхнему краю герба сельского поселения Победа с воспроизведёнными в нем фигурами из гербового щита Тверской области.

Герб сельского поселения Победа, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утверждёнными Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года, может воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики 
Посёлок Победа один из крупнейших населённых пунктов Ржевского района.

Ржевская битва 1942—43 годов стала одним из ключевых событий в ходе Великой Отечественной войны. Победа в Ржевской битве во многом определила дальнейший ход войны и стала одним из шагов к Победе. Название центра сельского поселения поселка Победа стала данью памяти и уважения к людям, пролившим свою кровь на Ржевской земле за свою Родину. Пятилучевая сияющая звезда отличительный форменный знак красноармейцев, в гербе аллегорически указывает на название сельского поселения — Победа. Цветовая гамма — красное поле с серебряной звездой напоминает о святыне Великой Отечественной войны — знамени Победы.

Красный цвет — символ мужества, доблести, силы, труда.

Серебро — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Герб разработан Союзом геральдистов России.

Герб создан авторским коллективом: идея герба — Константин Мочёнов (Химки), художник и компьютерный дизайн — Ольга Салова (Москва); обоснование символики — Кирилл Переходенко (Конаково).

См. также 
 Гербы населённых пунктов Тверской области
 Флаг сельского поселения Победа

Примечания 

Гербы населённых пунктов Тверской области
Гербы с изображением пятиконечных звёзд